

Єламан — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Єламан — село, Талгарський район, Алматинська область